Düchting ist der Familienname folgender Personen:

 Hajo Düchting (1949–2017), deutscher Kunsthistoriker, Autor, Maler, Museumspädagoge und Kunstdozent
 Helga Düchting (* 1937), deutsche Politikerin
 Reinhard Düchting (1936–2018), deutscher Hochschullehrer, Professor für Mittellateinische Philologie